Império Austro-húngaro (1867-1918) -  união entre o Império Austríaco e o Reino da Hungria.
Iah (Aah) - deus da Lua na mitologia egípcia.
Iah - rainha egípcia da XI dinastia.